«Све́тлая ли́чность» — советский фильм, музыкальная фантасмагория на темы И. Ильфа и Е. Петрова. Снятый в  году режиссёром Александром Павловским на Одесской киностудии. Фильм состоит из двух частей: «Тёмное прошлое» и «Светлое будущее».

Фильм снят по одноимённой сатирической повести Ильфа и Петрова с использованием сюжетных эпизодов из пьесы «Сильное чувство», фельетона «Клооп». Отдельные эпизоды взяты из «12 стульев» и «Золотого телёнка».

Сюжет 
«Доблестным советским служащим посвящается».

В провинциальном городишке Пищеславе (исконное название города — Кукуев), где процветает бюрократизм, изобретатель Бабский придумывает «веснулин» — мыло от веснушек.

Егор Филюрин намыливается веснулином и становится невидимым. Его способность проникать незамеченным во все учреждения позволяет выявлять такие пороки, как чванство, карьеризм, семейственность и так далее. Руководители «Клоопа», заведения, где служит Филюрин, обеспокоены сложившейся ситуацией. Начальник Каин Доброгласов даже собирается отправиться в будущее, придя к выводу, что скоро он окажется развенчанным. Но веснулин внезапно прекращает своё действие, и всё приходит «в норму».

В ролях 

 Николай Караченцов — Егор Карлович Филюрин, старший регистратор «Клоопа»
 Александра Аасмяэ — Рита Харитуллина
 Абессалом Лория — Бабский, изобретатель
 Галина Польских — Лидия Пташникова
 Светлана Крючкова — Сегидилия Карповна
 Михаил Светин — Пташников
 Андрей Анкудинов — Костя Пташников
 Борислав Брондуков — начальник отдела кадров «Клоопа»
 Виктор Павлов — Каин Александрович Доброгласов, управляющий «Клоопа»
 Всеволод Шиловский — Авель Александрович Доброгласов
 Александр Демьяненко — Справченко, доктор
 Игорь Дмитриев — Бернардов, бывший солист императорской оперы
 Михаил Кокшенов — Борис Абрамович Годунов, художник
 Виктор Ильичёв — Юсупов
 Владимир Татосов — кассир-бухгалтер
 Сергей Мигицко — мистер Пип
 Армен Джигарханян — от автора

Создатели фильма 
 Сценарий Игоря Шевцова при участии Александра Павловского
 Постановщика Александра Павловского
 Оператор-постановщик — Виктор Крутин
 Художник-постановщик — Александр Токарев
 Композитор — Максим Дунаевский
 Песни на слова Наума Олева
 Исполняют: Алина Витебская и Николай Караченцов
 Группа «Терминал» под управлением Х. Витебского
 Частушки Александра Павловского
 Директор фильма Михаил Бялый

Песни в фильме 
 «Одинаковые люди»
 «Копакабана»
 «Душа»
 «Здесь был Вася»
 «Давай поговорим»

Съёмки 
 В фильме использован эпизод автопробега из «Золотого телёнка», в котором появляется Остап Бендер
 Учреждение, в котором работал Филюрин и другие персонажи фильма, в романе «Светлая личность» называется «Пищ-Ка-Ха» (Пищеславское коммунальное хозяйство). Название «КЛООП» создатели фильма позаимствовали из одноименного фельетона Ильфа и Петрова, осмеивавшего учреждения, занимавшиеся неизвестно чем.
 Режиссёр Александр Павловский вспоминает о создании образа начальника отдела кадров «Клоопа», который воплотил в фильме Борислав Брондуков:
В картине «Светлая личность» обратите внимание на его фуражку — это Боря придумал. Фуражка у него надвинута на глаза, и глаз не видно. Костюмерша дала ему фуражку большего размера. Другой бы сказал: «Дайте другую — эта большая». А Боря вместо того взял и натянул её на уши, а уши из-под неё вытащил: уши торчат, а козырёк — на глазах. И сразу появилась необходимость ходить с задранным подбородком. И так со всеми и разговаривать. Боря очень обстоятельно относился к роли. Когда талантливо сыграна роль, то кажется, что это легко. На самом деле — наоборот: это значит, что всё очень тщательно продумано и сделано, каждый нюанс. Это тоже талант.

См. также 

 «Жених с того света»
 «Клооп»

Примечания

Ссылки 
 «Светлая личность» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»
 «Светлая личность» на Рускино.ру
  на официальном канале Одесской киностудии

Фильмы Одесской киностудии
Сатирические фильмы
Фильмы Александра Павловского
Кинокомедии СССР
Кинокомедии 1989 года
Экранизации произведений Ильфа и Петрова
Фильмы СССР 1989 года
Невидимость в фантастике